Сахитарио има више значења:

 Сахитарио, Лас Делисијас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сахитарио (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику